Штейнфурт ():

 Штайнфурт — город в Германии (Северный Рейн — Вестфалия).
 Штайнфурт — район в Германии (Северный Рейн — Вестфалия).
 Штайнфурт — графство в Германии (Северный Рейн — Вестфалия).